sv. Veronika
 sv. Veronika Giuliani